Opzione – in finanza, tipo di contratto
 Opzione – nel cinema, accordo contrattuale tra una casa cinematografica e il detentore dei diritti di un'opera
 Opzione – nel diritto dell'aviazione, termine contrattuale per la vendita di aeromobili
 Opzione – nel diritto diplomatico, scelta per la cittadinanza di uno stato o di un altro tramite accordo internazionale
 Opzione – istituto di diritto privato
Opzione – sistema adottato in Alto Adige durante il Fascismo per permettere l'espatrio dei cittadini di lingua tedesca

Pagine correlate
Opzioni

Altri progetti